Johan Arnoltszoon Vinck (ca. 1365 - 1455) was een Nederlands politicus.

Vinck was schepen van Venlo van 1421 tot 1448, drossaard van Brüggen van 1403 tot 1421 en burgemeester van Venlo in 1421, 1424, 1428 en 1440.

Burgemeester van Venlo
Persoon in de Nederlanden in de 14e eeuw
Persoon in de Nederlanden in de 15e eeuw